Betts ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Betts (1888–1924), englischer Turner
 Andrew Betts (* 1977), britischer Basketballspieler
 Anson Gardner Betts (1876–1976), US-amerikanischer Chemiker
 Bert A. Betts († 2014), US-amerikanischer Politiker
 Blair Betts (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Charles Betts (* 1986), US-amerikanischer Ringer und Wrestler, siehe Chad Gable
 Clive Betts (* 1950), britischer Politiker
 Daisy Betts (* 1982), australische Schauspielerin
 Daniel Betts (* 1971), britischer Schauspieler
 Demetri Betts (1973–2017), US-amerikanischer Musiker
 Dickey Betts (* 1943), US-amerikanischer Rock-Gitarrist
 Jack Betts (* 1929), US-amerikanischer Schauspieler
 Jackson Edward Betts (1904–1993), US-amerikanischer Politiker
 Jaden Betts (* 2002), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Keter Betts (1928–2005), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Lee Betts (* 1980), englischer Fußballschiedsrichterassistent
 Mookie Betts (* 1992), US-amerikanischer Baseballspieler
 Morton Betts (1847–1914), englischer Cricket- und Fußballspieler
 Paul Betts (* 1963), US-amerikanischer Historiker 
 Peter J. Betts (1941–2019), Schweizer Schriftsteller
 Samuel Rossiter Betts (1787–1868), US-amerikanischer Politiker
 Thaddeus Betts (1789–1840), US-amerikanischer Politiker
 Toby Betts (1904–1984), südafrikanischer Sprinter
 Todd Betts (* 1973), kanadischer Baseballspieler

Betts ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Betts (Florida), im Bay County
 Betts (Georgia), im Meriwether County
 Betts (South Dakota), im Davison County

weiterer geographischer Objekte:
 Betts Mann Branch, Fließgewässer im Breathitt County, Kentucky
 Betts Pond Brook, Fließgewässer im Fairfield County, Connecticut
 Betts Spring Branch, Fließgewässer im Madison County, Alabama
 Betts Island, Insel im Fairfield County, Connecticut
 Betts Deposit, Mine im Cibola County, New Mexico
 Betts Park, Park im Hunt County, Texas

Siehe auch:
 Betts Lake
 Betz